Него́дицы — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как сельцо Неготицы в Григорьевском Льешском погосте.

Затем, как пустошь Negoditzi Ödhe в Григорьевском погосте в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов.

Обозначена на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как деревня Negoditsi.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как мыза Negodits hof и деревня Negodissa by.

Мыза Негодиска с деревней Гагодицы обозначены на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

Деревня Негодиц упомянута на карте Ингерманландии А. Ростовцева 1727 года.

На карте Санкт-Петербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года она обозначена, как мыза Негодицкая.

Согласно 8-й ревизии 1833 года деревня Негодицы принадлежала жене полковника М. А. Ессен.

Деревня Негодицы упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

НЕГОДИЦИ — деревня, принадлежит жене полковника Эссена, число жителей по ревизии: 22 м. п., 21 ж. п. (1838 год)

Согласно 9-й ревизии 1850 года деревня называлась Нигодицы и принадлежала помещице Ашанде Романовне Эссен (Аглаиде (Аделаиде) Романовне фон Эссен (1827—?)).

Деревня Негодицы упоминается на карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

НЕГОДИЦЫ — деревня госпожи Эссен, вблизи почтового тракта, число дворов — 9, число душ — 16 м. п. (1856 год)

Согласно 10-й ревизии 1856 года деревня Негодицы принадлежала помещице Агланде Романовне Велио.

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года деревня Негодицы состояла из 9 крестьянских дворов и харчевни.

НЕГОДИЦЫ — деревня владельческая при пруде, по левую сторону Нарвского тракта в 62 верстах от Петергофа, число дворов — 8, число жителей: 24 м. п., 26 ж. п. (1862 год)

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Петергофского уезда 1887 года, имение при деревне Негодицы площадью 48 десятин принадлежало лифляндскому уроженцу И. М. Янсену, оно было приобретено в 1880 году за 6000 рублей.

В XIX веке деревня административно относилась к Бегуницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

Согласно топографической карте 1930 года деревня насчитывала 16 крестьянских дворов.

По данным 1933 года деревня Негодицы входила в состав Бегуницкого сельсовета Волосовского района.

По административным данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Негодицы входила в состав Чирковицкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Негодицы Чирковицкой волости проживали 9 человек, в 2002 году — 25 человек (русские — 92 %).

В 2007 году в деревне Негодицы Зимитицкого Зимитицкого сельского поселения — 12 человек, в 2010 году — 24 человека.

7 мая 2019 года деревня вошла в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района к югу от автодороги  () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией) «Нарва».

Расстояние до административного центра поселения — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 23 км.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Волосовского района
Мызы Ингрии